

Geografia
 Saar – fiume di Francia e Germania
 Saar – protettorato anglo-francese (dal 1920 al 1935)
 Saar – protettorato francese (dal 1947 al 1957)
 Saar – dipartimento francese (dal 1798 al 1814)
 Saar – città del Bahrein
 Saarland – stato federato della Germania

Marina
 Saar si riferisce inoltre ad alcune classi di navi da guerra israeliane:
 Sa'ar 1-3
 Sa'ar 4
 Sa'ar 4.5
 Sa'ar 5

Persone
 Anti Saar (1980) – scrittore e traduttore estone
 Indrek Saar (1973) – attore e politico estone
 Johann Jacob Saar (1625-1664) – navigatore, soldato e scrittore tedesco.
 Leonid Saar (1913-2010) – cestista estone
 Tatjana Mihhailova-Saar, conosciuta come Tanja (1983) – cantante estone di origini russe

Altro
 Saar – casa discografica italiana fondata da Walter Guertler
 Saar – nome ebreo derivante da Se'ara ("tempesta") o Sahar ("mezzaluna")